Helgesen ist der Familienname folgender Personen:

 Finn Helgesen (1919–2011), norwegischer Eisschnellläufer
 Gunn Marit Helgesen (* 1958), norwegische Politikerin
 Henry Thomas Helgesen (1857–1917), US-amerikanischer Politiker
 Herman Helgesen (1889–1963), norwegischer Turner
 Johnny Helgesen (1897–1964), norwegischer Fußballspieler
 Poul Helgesen (~1485–~1535), dänischer Karmelit, Humanist und Reformer
 Sverre Helgesen (1903–1981), norwegischer Leichtathlet
 Vidar Helgesen (* 1968), norwegischer Politiker